Иван Карягин:
 Карягин, Иван Иванович (1894—1966) — русский ботаник, флорист и биогеограф.
 Карягин, Иван Петрович — Георгиевский кавалер; капитан-лейтенант; № 1688; 5 февраля 1806.